

Одеська площа — площа в місті Київ
 Одеська площа — площа в місті Херсон

Площі України